peut se référer à :

Patronyme 
Isawa est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1851-1917), pédagogue japonais ;
  (1933-1997), écrivain japonais, né .

Toponymie

Isawa (石和町), ancien bourg de la préfecture de Yamanashi :
 La  (石和温泉駅), gare ferroviaire desservant la ville.
 L' (胆沢川), rivière dans la préfecture d'Iwate ;
 Le district d'Isawa (胆沢郡), dans la préfecture d'Iwate :
  (胆沢町), ancien bourg du district ;
 Le  (胆沢城), château de la période Heian à Isawa.

, arrondissement dans l'État de Bauchi.

Voir aussi